Маун:
  Маун — острів в Адріатичному морі (Хорватія).
  Маун — місто в Ботсвані.